Miejscowości w POlsce:
 Janków Trzeci – wieś w województwie łódzkim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Rokiciny
 Janków Trzeci – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie kaliskim, w gminie Blizanów